STB Le Havre (de l'acrònim en francès Saint Thomas Basket), club de bàsquet de la ciutat de Le Havre, a França
 Solidaritat dels Treballadors Bascos, sindicat nacionalista del País Basc
 Státní bezpečnost, policia secreta del règim comunista de Txecoslovàquia
 STB (cadena de televisió) (de l'acrònim en ucraïnès Світ ТелеБачення transliterat Svit TeleBatxennia), cadena de televisió privada d'Ucraïna
 Star Trek Beyond, pel·lícula de 2016 dels Estats Units
 Singapore Tourism Board, comissió per a la promoció del turisme de Singapur
 Surface Transportation Board, comissió federal encarregada dels ferrocarrils dels Estats Units
 Societatea de Transport București, organisme administrador de la xarxa de transport públic de Bucarest, a Romania
 Ferrocarril de l'Stubaital (del seu nom en alemany STubaitalBahn), línia de ferrocarril del Tirol, a Àustria
 Ferrocarril del Sensetal (del seu nom en alemany SenseTalBahn), línia de ferrocarril de Suïssa
 Tramvia (del seu nom en alemany STraßenBahn), vehicle urbà elèctric sobre rails
 Stadtbahn, concepte de transport urbà sobre rails típic d'Alemanya i Àustria
 Regió temperada sud (del seu nom en anglès South Temperate Belt), regió de l'atmosfera de Júpiter, vegeu atmosfera_de_Júpiter#Regions_principals
 Soyuz-STB (de l'acrònim en rus Семейство Трёхступенчатых-Б transliterat Semeistvo Triokhstupentxatikh-B), variant del coet Soiuz-2 fabricat a Rússia, vegeu Soiuz-2_(coet)#Variants
 Receptor de televisió (del seu nom en anglès Set-Top Box), descodificador de senyal per a poder-lo veure en un televisor
 Somatotropina bovina, hormona produïda a la glàndula pituïtària del bestiar
 STB també és l'acrònim de soprano-tenor-baix, definició dels tipus de veu presents en un cor, vegeu SATB
 STB, codi UCI del Team Tinkoff, equip ciclista històric de Dinamarca
 Stb també és l'abreviatura de l'estilbita, grup de minerals subgrup de les zeolites, vegeu subgrup de l'estilbita
 Stb., abreviatura de biblioteca pública (del seu nom en alemany Stadtbibliothek), biblioteca de titularitat pública
 StB, abreviatura d'assessor fiscal (del seu nom en alemany Steuerberater), professional que assessora en temes d'impostos